Quartet (che in inglese significa quartetto) può riferirsi a:

Cinema
Passioni (Quartet) – film britannico del 1948 diretto da Ken Annakin e Arthur Crabtree
Quartet – film britannico e francese del 1981 diretto da James Ivory
Quartet – film britannico del 2012 diretto da Dustin Hoffman

Musica
Quartet – album di Herbie Hancock
Quartet – album degli Ultravox
Quartet – album di Bill Frisell
Quartet – album di Pat Metheny
Quartet – album di Fred Frith
Quartet – album di McCoy Tyner

Altro
Quartet – videogioco del 1986
Quartet – romanzo del 1929 di Jean Rhys

Pagine correlate
Quartetto